Вектор индукции — жаргонное название для векторных величин, имеющих в своём названии «индукция»:
 Магнитная индукция
 Электрическая индукция